DTF er en forkortelse, der kan have flere betydninger:

 Tandlægeforeningen (tidligere Dansk Tandlægeforening) – en interesse- og sundhedsorganisationen for alle tandlæger i Danmark.
 Danmarks Transportforskning – et sektorforskningsinstitut under Transport- og Energiministeriet.
 Dansk Tennis Forbund – det øverste ledelsesorgan for tennis i Danmark, specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
 Dansk Taekwondo Forbund – det øverste ledelsesorgan for taekwondo i Danmark, specialforbund under Danmarks Idræts-Forbund.
 DTF travel a/s – et dansk rejsebureau, grundlagt i Hjørring.

 Department of Treasury and Finance – et ministerium under den australske regering.
 Dawakin Tofa Local Government – lokal regering i delstaten Kano (delstat), Nigeria.
 Deutsch-Türkisches Forum Stuttgart – en tysk-tyrkisk forening i Stuttgart.
 Double the Fist – et australsk tv-show.

 Dynamic Track Following – en dynamisk videobåndstracking teknologi udviklet af Philips til deres Video 2000 system.
 Digital Tape Format – en magnetbånd teknologi fra Sony.
 .dtf – et filformat i Q & A databaser (software).
 .dtf – et ACDSee Use Database fil.
 Dead tree format – et nedsættende udtryk til at beskrive anvendelsen af papirdokumenter i den digitale tidsalder.